AIS, Ais eller ais har flere betydninger:

 Ais-folket - indianerstamme som boede ved Floridas kyst.
 Automatic Identification System - et system som kan yde information automatisk
 American Indycar Series
 Arorae Island Airport - Arorae, Kiribati (IATA kode)